Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 7 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1963
Italie
Sport en Italie en 1963
Tennis en mai 1963